Wetenhall est un patronyme pouvant désigner:

 (1636-1713), évêque anglais
 (1669-1717), archidiacre anglais
Robert C. Wetenhall (1935-2021), homme d'affaires américain

Voir aussi
Wettenhall, localité du Cheshire, en Angleterre

Homonymie de patronyme